Новоалександровский сельский совет — входит в состав Сахновщинского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Новоалександровка.

История 
 1924 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Новоалександровка 
 село Андреевка 
 село Зелёный Клин 
 село Касьяновка 
 село Кузьминовка 
 село Надеждино 
 село Новая Балка 
 село Новодмитровка 
 село Петровка 
 село Степановка

Ликвидированные населённые пункты 

 село Пятиричка

Примечания 

Местные советы (Сахновщинский район)